Бе́недикт Вонг (, род. 3 июля 1971, Экклс, Большой Манчестер) — британский актёр китайского происхождения. Наиболее известен по ролям Хубилай-хана в телесериале Netflix «Марко Поло», Брюса Ына в «Марсианине», Пита Чена в программе BBC One «Большая игра», пилота корабля Равеля в «Прометее» и Вонга в фильмах кинематографической вселенной Marvel: «Доктор Стрэндж», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Человек-паук: Нет пути домой» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Бенедикт Вонг известен не только как актёр телевидения и кино, но и театра.

Ранняя жизнь и образование 
Вонг родился в Экклсе, Большой Манчестер, в северо-западной Англии, в семье эмигрантов из Гонконга через Ирландию. Он вырос в Сити-оф-Солфорд.

Он посещал двухгодичные курсы актёрского мастерства в Городском колледже Солфорда; во время учёбы он работал билетёром в ныне несуществующем театре «Грин-рум».

Карьера 
Первой ролью Вонга стал спектакль 1993 года «Приправа Кай Мей» на BBC Radio, написанный Кевином Вонгом. Он появился с Шоном Локом в ситкоме «Пятнадцатиэтажка» и сыграл роль доктора Франклина Фу во втором сезоне сериала «Абсурдное природоведение».

В 2007 году Вонг исполнил ведущую роль в фильме «Сделай себя сам».

Он сыграл роль Прайма, который будучи известным как Гарольд Тонг выиграл в шестнадцатом сезоне игрового шоу «Обратный отсчёт», в четвёртом эпизоде четвёртого сезона комедии Channel 4 «Компьютерщики». Вонг также появился в фильме «Шанхай» в роли Юсо Кита и телесериале BBC «Воины духа» в роли Ли.

В 2012 году Вонг появился в долгожданном фильме «Прометей».

В 2013 году было объявлено, что Вонг получил ведущую роль в спектакле «#авв: Арест Ай ВейВея» в театре Хампстед. Вскоре после этого театр Альмеида объявил, что Вонг присоединился к актёрскому составу новой пьесы «Кимерика». В том же году он сыграл роль гангстера Лау в драмеди BBC Two «Не те парни».

В декабре 2014 году на Netflix вышел первый сезон сериала «Марко Поло», в котором Вонг сыграл Хубилай-хана. В июле 2016 года вышел второй сезон шоу, в котором Вонг повторил свою роль.

В 2015 году Вонг сыграл в другом научно-фантастическом фильме Ридли Скотта, сыграв Брюса Ына в «Марсианин».

В 2016 году он присоединился к актёрскому составу супергеройского фильма «Доктор Стрэндж» в роли Вонга. В сиквеле «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» он вернулся к своей роли.

В 2016 году снялся в телевизионном сериале «Чёрное зеркало», где сыграл в роли Шона Ли из Антикриминального агентства.

В 2019 году сыграл в американском боевике «Гемини» роль Бэрена.

В 2021 году вернулся к роли Вонга в фильмах «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Человек-паук: Нет пути домой».

В 2022 году снова сыграл роль Вонга в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Личная жизнь 
Давний поклонник футбольного клуба Manchester United FC.

Награды 
В 2003 году Вонг был номинирован на Премию британского независимого кино за лучшую второстепенную роль в фильме «Грязные прелести».

В 2013 году Вонг был номинирован на West End Frame Award за лучшее исполнение в театральной постановке «Кимерики».

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании